Gäddsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gäddsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Lilla Gäddsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (0,4 ha)
Stora Gäddsjön, sjö i Laxå kommun, 
Gäddsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Gäddsjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (3 ha)
Gäddsjön (Laxå socken, Närke, 652927-142948), sjö i Laxå kommun,  (3 ha)
Gäddsjön (Laxå socken, Närke, 653437-143945), sjö i Laxå kommun,  (7,24 ha)
Gäddsjön (Skagershults socken, Närke), sjö i Laxå kommun,  (7,36 ha)
Västra Gäddsjön, sjö i Hällefors kommun,  (17,3 ha)
Östra Gäddsjön, sjö i Hällefors kommun,  (18,1 ha)
Gäddsjön (Edsbro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (14,4 ha)
Gäddsjön (Nora socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (10,6 ha)
Gäddsjön (Västerlövsta socken, Uppland), sjö i Heby kommun, 
Gäddsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (17,5 ha)
Gäddsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (7,42 ha)
Norra Gäddsjön, sjö i Orsa kommun,  (75,1 ha)
Södra Gäddsjön, sjö i Orsa kommun,  (71,2 ha)
Gäddsjön (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (27,2 ha)
Gäddsjön (Norrbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,95 ha)
Gäddsjön (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (55,3 ha)
Gäddsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (16,4 ha)
Gäddsjön (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (33,5 ha)
Gäddsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (17,5 ha)
Gäddsjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (20,5 ha)
Gäddsjön (Torsåkers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (8,72 ha)
Gäddsjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (29,4 ha)
Gäddsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (68,3 ha)
Gäddsjön (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Gäddsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 738779-166556), sjö i Jokkmokks kommun,  (17 ha)
Gäddsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739230-171761), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,06 ha)
Gäddsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715301-153216), sjö i Vilhelmina kommun,  (32,9 ha)
Gäddsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 719973-149292), sjö i Vilhelmina kommun,  (55,6 ha)
Gäddsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722156-150755), sjö i Vilhelmina kommun,  (59,7 ha)
Gäddsjön (Åsele socken, Lappland, 710527-158673), sjö i Åsele kommun,  (5,94 ha)
Gäddsjön (Åsele socken, Lappland, 712667-159029), sjö i Åsele kommun,  (11,8 ha)
Gäddsjön (Åsele socken, Lappland, 714433-159941), sjö i Åsele kommun,  (36,4 ha)
Lill-Gäddsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (7,99 ha)
Lill-Gäddsjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Stor-Gäddsjön, sjö i Jokkmokks kommun,  (4,29 ha)

Se även
Gäddesjön
Gäddträsket
Gäddvattnet
Haukträsket (försvenskat samiskt namn),  (68 ha)
Haukijärvi (olika betydelser) (på finska)
Haugajaure (på samiska)
Haugok (på samiska),  (42,1 ha)
Haukak (på samiska)
Haukajaure (på samiska)
Haukajauratj (på samiska),  (15,2 ha)
Haukauratj (på samiska)
Haukanjaure (på samiska),  (7,25 ha)
Haukaure (på samiska),  (34,2 ha)
Haukejaure (på samiska), 
Haukok (på samiska),  (7,21 ha)
Haukokjaure (på samiska),  (34,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn